Rudolf Krause peut faire référence à :

 Rudolf Krause (1907-1987), pilote automobile est-allemand ;
 Rudolf Krause (1927-2003), footballeur et entraîneur est-allemand.